Регулярный сезон Евролиги 2021/2022 будет проводиться с 30 сентября 2021 года по 8 апреля 2022 года. 18 команд будут соревноваться за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире. 28 февраля 2022 года российские команды были отстранены от соревнования. 22 марта 2022 года российские клубы официально исключили из участия турнира в сезоне 2021/2022. Результаты матчей с их участием аннулированы.

Турнирная таблица

Результаты игр 
Время матчей дано в CET.

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Тур 29

Тур 30

Тур 31

Тур 32

Тур 33

Тур 34

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2021/2022